Queue de cheval peut désigner : 

La queue du cheval, mammifère domestique herbivore ;
Un style de coiffure, la queue-de-cheval ;
Une zone anatomique de la colonne vertébrale, la queue-de-cheval ;
 Un objet rituel des Bamilékés du Cameroun, la queue de cheval ;
 voir aussi le syndrome de la queue de cheval.